hajlakk, hajápolásra használt termék
 Hajlakk (1988) amerikai filmvígjáték
 Hajlakk (2002) az eredeti filmen alapuló musical
 Hajlakk (2007) a musicalen alapuló film